Vicente Guererro puede referirse a:

 Vicente Guerrero, héroe de la independencia mexicana;
 Vicente Guerrero, municipio mexicano del sureste del estado de Durango;
 Vicente Guerrero, ciudad mexicana del estado de Tlaxcala; 
 Vicente Guerrero, delegación mexicana del municipio de Mexicali;
 Vicente Guerrero, municipio mexicano del sureste del estado de Puebla;
 Vicente Guerrero, loalidad del estado mexicano de Oaxaca;
 Vicente Guerrero, entidad subnacional del estado mexicano de Tabasco;
 Vicente Guerrero, localidad en Cajeme, del estado mexicano de Sonora;
 Vicente Guerrero, localidad en Cananea, del estado anterior mencionado.
 Vicente Guerrero, localidad en el municipio de Acatlán, del estado mexicano de Hidalgo.
 Vicente Guerrero, localidad en el municipio de Ajacuba, del estado mexicano de Hidalgo.
 Vicente Guerrero (San Javier), localidad en el municipio de Tolcayuca, del estado mexicano de Hidalgo.
 Vicente Guerrero (Presidio), localidad en el municipio de Pacula	, del estado mexicano de Hidalgo.